Kohlschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Kai-Uwe Kohlschmidt (* 1968), deutscher Sänger, Autor, Komponist und Regisseur
 Momo Kohlschmidt (* 1971), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Oskar Kohlschmidt (1865–1935), deutscher Theologe
 Werner Kohlschmidt (1904–1983), deutscher Germanist